Lég település Szlovákiában
levegő
légkör